Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale Michel Kratochvil e Gilles Müller 7-68, 6-3.

Teste di serie 

 Jamie Delgado /  Dick Norman (semifinali)
 Lamine Ouahab /  Fernando Vicente (semifinali)

 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Campioni)
 Mustafa Ghouse /  Frank Moser (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2007